Kamieński (forma żeńska: Kamieńska, liczba mnoga: Kamieńscy) – polskie nazwisko.

Jedna z form nazwiska pochodzi od słowa kamień.

Znane osoby o nazwisku Kamieński lub Kamieńska 
 Adam Kamieński (ok. 1635–ok. 1676) – podróżnik i pamiętnikarz XVII–wieczny
 Adolf Kamieński (1737–1781) – zakonnik, pijar, pedagog i tłumacz
 Anna Kamieńska (1920–1986) – polska poetka, pisarka, tłumaczka i krytyk literacki
 Anna Kamieńska-Łapińska (1932–2007) – polska rzeźbiarka, scenarzystka filmów animowanych
 Antoni Kamieński (1860–1933) – malarz i grafik polski
 Antoni Kamieński (1878–1942) – polski działacz państwowy, wojewoda łódzki, minister spraw wewnętrznych
 Bogdan Kamieński (1897–1973) – polski fizykochemik
 Franciszek Kamieński (1851–1912) – polski botanik
 Henryk Ignacy Kamieński (1777–1831) – generał brygady wojsk polskich w powstaniu listopadowym
 Henryk Michał Kamieński (1813–1866) – filozof, teoretyk ruchu rewolucyjno–demokratycznego
 Jakub Kamieński (ur. 1979) – polski aktor
 Jan Kamieński (1906–1987) – oficer Wojska Polskiego II RP, Armii Krajowej
 Kazimierz Kamieński (1919–1953) – oficer rezerwy Wojska Polskiego, dowódca partyzancki AK
 Krystyna Kamieńska (ur. 1925) – polska aktorka
 Łucjan Kamieński (1885–1964) – polski muzykolog i kompozytor
 Maciej Kamieński (1734–1821) – polski kompozytor
 Marian Kamieński (1901-1980) – polski geograf i petrograf
 Michał Ignacy Kamieński (1758–1815) – generał dywizji Księstwa Warszawskiego
 Michał Kamieński (1893–1944) – zawodowy wojskowy, artysta
 Michał Kamieński (1879–1973) – astronom polski
 Napoleon Kamieński (1806–1873) – polski księgarz i wydawca
 Tadeusz Kamieński (1845–1903) – księgarz polski
 Tadeusz Kamieński (1887–1946) – prawnik polski, działacz kulturalny
Zobacz też:
 Nikołaj Kamienski (1931–2017) – radziecki skoczek narciarski
 Walerij Kamienski (ur. 1966) – rosyjski hokeista
 Kamieńska (ros. Каменская) – rosyjski serial telewizyjny

Polskie nazwiska